

Горний Ключ — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Горний Ключ — присілок, Тонкінський район, Нижньогородська область